LDHD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 507 амінокислот, а молекулярна маса — 54 871.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Оксидоредуктази
Мітохондріальні білки